Wiedl ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Wiedl (* 1967), deutsche volkstümliche Schlagersängerin
 Patrick Wiedl (* 1983), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Richard Wiedl (* 1964), deutscher Sänger
Siehe auch:
 Wiedel